Кётёрдёх () — топоним в Якутии, Россия.

 Кётёрдёх  — село в Верхневилюйском улусе, входит в состав Ботулунского наслега.
 Кётёрдёх — река, 66.436035, 114.901190